El juego ensonrojador (: ) es una partida de go del periodo Edo  de Japón, se jugó el 11 de septiembre de 1846 entre Honinbo Shusaku (negro) y Inoue Genan Inseki (blanco). La partida es probablemente el juego más famoso de Shusaku  y contiene el "movimiento sonrojador", nombrado así cuándo un doctor en la audiencia  notó que las orejas de Genan habían sonrojado cuándo Shusaku hizo ese movimiento, indicando  que se había enojado mucho.

Shusaku conoció a Genan Inseki en julio de 1846 cuándo  regresó a Edo después de haber pasado un año y medio en Onomichi. Shusaku tenía 17 años entonces y estaba clasificado como un jugador de 4-dan  mientras que Genan tenía casi cincuenta y estaba clasificado en 8-dan. Primero jugaron otra partida, donde Genan dejó que Shusaku empezara con una ventaja de dos piedras. Dándose cuenta de que no tenía esperanza de ganar, Genan suspendió el juego sin terminarlo y decidió que jugaran otra partida con Shusaku jugando sin ventajas.

Shusaku se equivocó al principio de la partida durante el taisa joseki (una secuencia común de movimientos en go) pero jugó bien el resto de la partida y ganó por dos puntos.

Taisha joseki 
El primer registro que tenemos de este joseki fue 24 años antes, en 1822. En este tiempo las secuencias de go que se desarrollaban eran secretos de los profesionales. El juego llevó a la taisha de cinco intersecciones, con Shusaku haciendo lo que hoy en día se considera un movimiento erróneo en el movimiento 25 (debería de haber movido en el punto indicado en rojo).

Movimiento sonrojador 

El movimiento dio influencia a todas las cuatro direcciones. Expande la parte superior, apoya a las cuatro piedras marcadas con triángulos abajo, reduce el grosor del jugador blanco en la derecha y se propone borrar o invadir el lado izquierdo.

Notas

Enlaces externos 

 Artículo sobre el Movimiento sonrojador en la Biblioteca de Sensei (en inglés)

Go